El-Producto (født Jaime Meline 2. marts 1975, også kendt som El-P, er en amerikansk undergrunds rapper & producer, og er ejer af pladeselskabet Definitive Jux. Han var en del af den succesfulde gruppe Company Flow under Rawkus Records, og producerede deres første album, Funcrusher Plus, i 1997. Han forlod selskabet og gruppen i 2000. Efter dette startede han Definitive Jux pladeselskabet og har siden produceret og hjulpet med mange projekter på dette selskab.

Musikere fra USA